Ламене́-сюр-Луа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південь від Парижа, 130 км на південний захід від Діжона, 40 км на південний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ламене-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ламене-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр